, также «Чудачества любви не помеха» — серия лайт-новел, написанная Торако и иллюстрированная Нодзоми Осакой. Работа была удостоена похвального отзыва в рамках первой премии Kyoto Animation в 2010 году, в мае 2011 года была опубликована. С 4 октября по 20 декабря 2012 года проходила трансляция одноимённой аниме-адаптации. В период с 27 сентября по 1 ноября того же года на канале Kyoto Animation сайта YouTube раз в неделю выкладывались короткие промоэпизоды под названием Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Lite. 10 мая 2013 года было объявлено о съёмках второго сезона аниме, также объявлено о выходе в прокат полнометражного фильма-компиляции. Трансляция второго сезона аниме проходила с 8 января по 27 марта 2014 года.

Сюжет 
Сюжет строится вокруг заболевания  (дословно «болезнь ученика второго класса средней школы»), выражающегося в том, что школьники резко меняют свой имидж, дабы выделиться из толпы. Кто-то из них начинает читать зарубежную классику на языке оригинала, а кто-то объявляет себя темным магом. Главный персонаж, Юта Тогаси, в период болезни называл себя «Повелителем Темного Пламени» (Dark Flame Master). Однако позже устыдился своего поведения и, дабы порвать со своим старым образом, решил поступить в старшую школу, находящуюся как можно дальше от его дома. Тем не менее, его действия в образе Повелителя Темного Пламени были замечены главной героиней, Риккой Таканаси, также изображающей мага. Теперь она стремится включить Юту в свои игры.

Персонажи 
 — главный герой повествования. Во время учёбы в средней школе называл себя «Повелителем тёмного пламени», но при переходе в старшую школу решил измениться и найти новых друзей. Он выбрал школу, где не будет его бывших одноклассников, и твёрдо решил начать новую жизнь. Но там он познакомился с Риккой, которая знала о Повелителе тёмного пламени.

Имеет коричневые волосы и зеленые глаза. Вне школы носит джинсы с футболкой, курткой или толстовкой. В первом сезоне аниме его выбирают старостой класса от мальчиков.

Старательный и ответственный, добрый и хорошо со всеми ладит. Злость у него вызывают только упоминания его тюнибё (обычно Риккой). Часто оказывается единственным здравомыслящим человеком в компании. Бьёт Рикку по голове, когда та начинает странно себя вести.

Живёт в квартире прямо под квартирой Рикки вместе с мамой и младшими сестрами Кудзухой и Юмэхой. Его первым другом в новой школе становится Макото Иссики, который сидит за ним в классе. Сначала пытается избегать Рикку из-за её памяти о тюнибё Юты, но позже влюбляется в неё и начинает встречаться.
 Сэйю: Дзюн Фукуяма

 — одноклассница Юты.
 
В аниме: живёт со старшей сестрой Токой этажом выше него и часто спускается на его балкон по веревке (во втором сезоне живёт с Ютой и его сестрой Кудзухой).

Имеет голубые глаза и короткие темно-синие волосы, на которых слева завязан тонкий хвостик с жёлтой лентой (до старшей школы делала хвостики с обеих сторон, но без ленты). Одевается в стиле готической лолиты. Практически всегда носит длинные чёрные гольфы, кроссовки с колёсиками и зонтик на пружинах (Schwarz MkII Шестой Прототип) в качестве своего главного оружия, которое крепится к бедру ремнём.

В средней школе увидела Юту в образе Повелителя тёмного пламени, что произвело на неё такое впечатление, что она сама стала изображать тёмного мага. Носит на глазу повязку, якобы скрывающую . Говорит, что все, кто его увидит, автоматически заключают с ней контракт. Левая рука забинтована (по словам Рикки, там находится печать, скрывающая силы тьмы). Встречается с Ютой. Её основные атаки — Гунгнир, Чёрный Щит, Злой Огонь, Пламя Темной Материи, Суд Люцифера, Сфера Лапласа.

Раньше жила с родителями и сестрой, но после смерти отца некоторое время жила с бабушкой и дедушкой. Она часто ссорилась со строгим дедушкой, который запрещал все её игры, и поэтому переехала в квартиру сестры. Не может принять смерть отца, и ищет «Невидимый горизонт», где якобы сможет с ним встретиться. Как выясняется, её тюнибё — лишь способ защититься от реальности его смерти.

В свой первый день в старшей школе встречает Юту и понимает, что он тот самый «Повелитель темного пламени». В тот же день она теряет кошелёк, и классный руководитель просит Юту провести её домой.

Мало общается с одноклассниками, в её телефоне всего пять контактов: Тока, Юта, Синка, Кумин и Санаэ. Несмотря на то, что не ладит с Токой, сестра заботится о ней: каждый день готовит ей школьный обед и не разрешает есть еду из супермаркета. Рикка не любит помидоры, объясняя это тем, что их семечки выглядят, как яйца монстров.
 
В книгах: живёт отдельно от семьи, которой надоело терпеть её тюнибё, но получает от них достаточно денег на карманные расходы, чтобы покупать себе готические вещицы. В отличие от аниме-версии, довольно неплохо готовит и управляется с работой по дому.
 Сэйю: Маая Утида

 — красивая девушка из класса Юты, староста класса от девочек.

Имеет карие глаза и длинные рыжие волосы (в одной из серий второго сезона аниме красит их в чёрный, чтобы произвести впечатление более серьёзной и взрослой девушки), на которых всегда завязывает тонкий хвостик слева, а на чёлке носит розовую заколку. Самая высокая из персонажей-девушек, чем гордится. Из-за своих талантов и красоты очень популярна в школе.

Была представителем первокурсников при поступлении в старшую школу (эта должность дается тому, кто набрал больше всех баллов на вступительных экзаменах, в обязанности входит чтение речи на церемонии поступления), отличница, очень умная и ответственная. Заняла первое место в рейтинге красоты Макото.

Очень добрая, вежливая и дружелюбная на людях, в клубе она показывает свою раздражительную и взрывную сущность: спорит и дерётся с Санаэ, возмущается, когда вспоминают о её прошлом. Помогает Юте и Рикке стать ближе друг к другу. В книгах ненавидит тюнибё и обещает вылечить Рикку.

В аниме: в прошлом вела блог от имени Mori Summer, где описывала себя как волшебницу, способную видеть фей. Как и Юта, позднее устыдилась своих действий и сменила школу. Вскоре обнаружила, что копия её блога сохранилась у оказавшейся её фанаткой Дэкомори. Дабы заполучить данную копию, она присоединилась к клубу Рикки, но не смогла убедить Дэкомори, что она действительно Mori Summer. В книгах: заразилась тюнибё от Ситимии в средней школе, к старшей школе излечилась и решила помогать излечиваться остальным «зараженным».
 Сэйю: Тинацу Акасаки

 — одноклассник Юты и его лучший школьный друг; сидит за партой перед ним и часто ему помогает.

Имеет голубые глаза и короткие чёрные волосы, а также довольно темную кожу. Настолько любит девушек, что даже составил рейтинг своих одноклассниц по красоте, опросив всех парней в классе, а когда это всплыло на поверхность и вызвало скандал, взял всю вину на себя и в качестве наказания постригся налысо. Влюбляется в Кумин. В аниме вступает в школьный клуб лёгкой музыки, в книгах — в школьный дисциплинарный комитет. В книгах носит с собой короткую бамбуковую палку в память о средней школе (признаётся Юте, что тоже болел тюнибё, «и вообще, им болеют все»).
 Сэйю: Соитиро Хоси

 — младшая сестра Юты, первоклассница (во втором сезоне аниме — второклассница) средней школы (13 лет).

Имеет зеленые глаза и короткие чёрные волосы. Очень хорошо знает своего брата и помнит все его старые странности. Ответственная и часто помогает по дому, во втором сезоне аниме берет на себя почти все домашние обязанности.
 Сэйю: Каори Фукухара

 — младшая сестра Юты, пять лет.

Имеет зеленые глаза и коричневые волосы, завязанные в хвостик резинкой с двумя красными шариками. Весёлая и игривая, уважает Рикку и считает её очень умной. Очень любит меч, который Юта носил во время своего тюнибё. Тока иногда играет с ней в «семью», рассказывая о сложностях взрослой жизни. Во втором сезоне аниме мать Юты увозит её с собой в Южную Америку к отцу своих детей.
 Сэйю: Мами Ситара

 — второклассница старшей школы (во втором сезоне аниме третьеклассница), в которой учится Юта. Несмотря на то, что самая старшая в клубе, «сэмпаем» себя не чувствует.

Девушка с короткими русыми волосами и красными глазами. Имеет очень светлую кожу и небольшую родинку на правой груди.

Любит поспать, вследствие чего даже имеет несколько подушек под разные ситуации. На первом году обучения пыталась создать клуб сна, но в него никто не захотел вступать. Позже присоединяется к клубу Рикки и включает сон в их деятельность. Также обладает умением, увеличивающим скорость поиска потерянных вещей в 7 раз. Объект влюбленности Макото в аниме.

Присоединилась к клубу, когда Рикка и Юта нашли кошку и увидели флаер, рассказывающий о потерявшейся кошке второклассницы их школы. Позже кошку Кумин нашли и вернули, а найденную Рикка оставила себе и назвала Химерой. Из-за работы отца Кумин часто переезжала и до старшей школы училась на дому; родители чересчур её опекали. Из-за этого выросла очень честной, вежливой и доброй, а также немного старомодной. Кумин нравится синдром тюнибьё, поэтому она любит играть с Риккой и Санаэ и неплохо понимает их.
 
Появилась в книгах уже после выхода аниме. Неизвестно, придумала ли её Торако и поделилась наработками с аниматорами или наоборот.
 Сэйю: Адзуми Асакура

 — «слуга» Рикки, также носитель синдрома тюнибё. Ученица той же школы, что и остальные персонажи, но на среднем звене (во втором сезоне поступает в старшую школу).

Имеет голубые глаза и светлые волосы длиной ниже колена, завязанные в два хвостика с оранжевыми мешочками на концах, которые она называет «Молот Мьёлльнир».

Год назад размещала в интернете рассказы о параллельных мирах, на которые ответили некие Дзяосинган и Mori Summer. Дзяосинган оказалась её хозяйкой из прошлой жизни, и Санаэ решила опять стать её слугой. После этого она искала Mori Summer, но когда ею оказалась Синка, Санаэ отказалась ей верить. После этого они часто дерутся, а Санаэ называет Синку «лже-Мори Саммер».

Подруга Рикки с тех пор, как два года назад они познакомились в интернете. Лучшая ученица, является представителем первоклассников на церемонии поступления в старшую школу. Популярна на своей параллели, в том числе и из-за невероятных успехов в математике. Комплексует из-за своего маленького роста, который становится поводом для насмешек высокой Синки, также ненавидит молочные продукты и молоко, которое Синка в качестве наказаний заставляет её пить, да и сама Дэкомори старается пить его каждый день, надеясь хоть немного подрасти. Очень быстро выздоравливает от любой болезни. Имеет богатых родителей, живёт в большом особняке, в конце первого сезона появляется с дворецким на дорогом седане. Произносит вежливую частицу desu как death (англ. смерть), во втором сезоне видно, что она записывает её катаканой.
 Сэйю: Сумирэ Уэсака

 — старшая сестра Рикки. Живёт вместе с ней.

Имеет длинные чёрные волосы и красные глаза, обычно носит чёрный ремешок на шее, чёрную футболку, джинсы или бежевые брюки и красные туфли. Часто носит с собой половник, которым наказывает сестру и всех, кто ведёт себя неподобающе. Очень гибкая, так как в старшей школе занималась гимнастикой.

Всегда серьёзная и злится на дурашливость Рикки, редко говорит с ней, чтобы сохранить свой серьёзный образ. Очень ценит, когда её еду хвалят, и злится, когда кому-то она не нравится. Работает поваром, поэтому часто приходит домой поздно. К концу первого сезона уезжает работать в Италию. Персонаж присутствует только в аниме.
 Сэйю: Эри Сэндай

 — классный руководитель Юты, Рикки, Нибутани и Иссики, также куратор клуба. Молодая женщина с короткими коричневыми волосами и голубыми глазами, обычно одета в зелёный костюм. Хотя мало появляется в аниме и ведёт себя пассивно, она заботится о своих учениках и не забывает следить за ними.
 Сэйю: Кикуко Иноуэ

 — одноклассница Юты по средней школе. Во втором сезоне заселяется в бывшую квартиру Рикки и Токи.

Имеет бирюзовые глаза и длинные розовые волосы, завязанные в два хвостика. Всегда носит длинные чёрные гольфы и сапоги, заколки на хвостиках и сумку на поясе в виде чёрных кошек, а также длинный тёмно-синий шарф. Вне школы носит красную юбку на подтяжках, голубую рубашку и розовый галстук.

«Заразила» Юту тюнибё, но во втором классе средней школы неожиданно перевелась и исчезла, не попрощавшись с ним. Через несколько лет, узнав, что в старшей школе, в которой учится Юта, обитает некое светлое существо (оказавшееся Риккой), прокрадывается в неё, и они с Ютой встречаются вновь. Называет себя «София Кольцо SP Сатурн Седьмая». Обращается к Юте «герой» (в японском языке это слово и его имя созвучны), и часто слишком близко к нему находится, что смущает Рикку. Позже выясняется, что она влюблена в него ещё со средней школы. Всё ещё ведёт себя как ребёнок и считает Юту своим единственным другом. Во второй книге похищает Рикку, но Юта предпочитает Софии её, что Рикка, запертая в соседнем помещении, прекрасно слышит. Сатонэ в итоге смиренно освобождает соперницу по любви и переводится в школу героев.
 Сэйю: Дзюри Нагацума

 — одноклассница Юты в старшей школе.

Девушка с голубыми глазами и длинными лиловыми волосами. Сначала кажется обычной девочкой, но впоследствии в шутку рассказывает о своих странностях, сказав Юте, что она якобы влюблена в Рикку. Заняла второе место в голосовании парней. По мере развития сюжета сближается с Риккой. По словам Синки, является экспертом по романтическим отношениям, даёт советы Юте. В книгах они с Синкой не очень хорошо ладят из-за того, что обе болели тюнибё.

 Сэйю: Манами Сиракава

 — дочка босса Токи в Италии. Кареглазая девочка с каштановыми кудрявыми волосами, 6-7 лет. По приезде Тока в шутку представляет её как свою дочь, рождённую в подростковом возрасте, но позже рассказывает, как Ченто, увлеченная историями о самураях, уговорила взять её с собой. Довольно хорошо говорит на японском. Носит самурайский меч и шляпу, часто играет с Риккой. Персонаж присутствует только в аниме.
 Сэйю: Юри Ямаока

 — девушка с параллели Кумин со светлой кожей, фиолетовыми глазами и длинными прямыми волосами. Известна в школе как Радужная Дева за покрашенные во все цвета радуги волосы. Участвует с героями в спектакле на школьном фестивале. Персонаж присутствует только в ранобэ.

Список серий

Основной сериал

Lite!

Depth of Field

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ранобэ
 Официальный сайт аниме
 В базах данных

 Рецензии
 Рецензия аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия аниме-сериала на сайте THEM Anime.
 Рецензия аниме-сериала на сайте The Fandom Post.